Frank Hadow porazil ve vyzývacím finále obhájce titulu Angličana Spencera Gora 6–1,6–2 a 6–4.

Pavouk kvalifikačního turnaje

Finálová fáze

1. sekce

2. sekce

3. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 1878